Loi 142 peut faire référence à :

La Loi 142, une loi québécoise adoptée en 1993, 
Le projet de loi 142, un surnom de la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public adoptée en  au Québec.